

Pier Paolo Di Mino
Scrittore, poeta ed esoterista italiano

Dopo avere lavorato come sceneggiatore di fumetti e per il cinema (firmando come coautore diversi film, tra i quali Fine pena mai), esordisce nel 1969 con l’opera in versi “Vera Aurora Consurgens”. Nel 1990 pubblica in edizione riservata i sette volumi de “La storia generale. Manuale per la conversione dei barbari” (in collaborazione con M.L. Von Franz). In seguito si ritira a vita privata e, per oltre trenta anni, vive nel romitaggio di Kozel’skaja Optina sotto la direzione spirituale prima dell’igumeno Zosima e poi di padre Sendivogio. In questo lungo periodo stende la sua unica opera in prosa, il romanzo “Lo splendore”, dal quale è tratto il lavoro iconografico di Veronica Leffe.

Curiosità 
Secondo una leggenda metropolitana Pier Paolo Di Mino non esiste ed è un’invenzione letteraria di Ananda Sunya.

Bibliografia 
 1980. “Visiorama”, RSF, NYC (trd. It. “Visiorama", La Scimmia Edizioni], 2004
 1989. “In the town Nirvana” Visiorama book, NYC
 1990 “Mondo”, Visiorama book, NYC
 1994 “The others”, Visiorama book, NYC
 1996 “Our Footprints”, Visiorama book, NYC, con Moses Sabatini
 1999 “Cioran”, Visiorama book, NYC
 2005 “Doom”, Visiorama book, NYC
 2010 “Fiume di Tenebra”, con Massimiliano Di Mino, Castelvecchi editore
 2012 “Grangarabagna”, Visiorama book, NYC
 2021 “Lo Splendore”